Такмичења у седмобоју у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  18. и 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранио Кавин Мајер из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичара из 9 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у седмобоју за мушкарце пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих такмичара у седмобоју у дворани пре првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

 
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Сатница

Резултати

Трка 60 метара 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,

Почетак такмичења: група 1 у 09:56, група 2 у 10:05.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године 10:40.,,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године 12:06.,,

Скок увис 

Такмичење је одржано 18. марта 2022. године 19:05.,,

Трка 60 метара са препонама 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,,

Почетак такмичења: група 1 у 09:33, група 2 у 09:40.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 19. марта у 10:45.,,

Трка на 1.000 метара 

Такмичење је одржано 19. марта 2022. године у 19:40.,,

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Седмобој на Светском првенству у атлетици у дворани